Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2020 de l’US Open de tennis qui est disputé du 2 au .

Faits marquants

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, le nombre d'équipes est limité à 32.

Pendant le tournoi 
Les finalistes sortants Marcel Granollers et Horacio Zeballos sont éliminés dès le premier tour par Mate Pavić et Bruno Soares.

Les tenants du titre Juan Sebastián Cabal et Robert Farah son éliminés en huitièmes de finale par Jean-Julien Rojer et Horia Tecău.

Lauréats 
Mate Pavić et Bruno Soares remportent le tournoi en battant en finale Wesley Koolhof et Nikola Mektić. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en diminution de 34 % par rapport à l'édition 2019.

Note : en raison de la suspension du circuit ATP causée par la pandémie de Covid-19, les points ATP distribués correspondent à ceux d'un tournoi Masters 1000 et les joueurs ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2020
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en septembre 2020
Sport aux États-Unis en septembre 2020
Sport à New York en 2020